Cyrus Reza Pahlawi
 Ali Reza Pahlawi II